Andilly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Andilly (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Andilly (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie
 Andilly (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Andilly (Val-d’Oise) im Département Val-d’Oise

mit Namenszusatz:
 Andilly-en-Bassigny im Département Haute-Marne

Personen:
 Robert Arnauld d’Andilly (1589–1674), französischer Hofbeamter, Staatstheoretiker, Jansenist, Dichter und Übersetzer